

Карашур — присілок, Малопургинський район, Удмуртія
 Карашур — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Карашур — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія